Четверик — старовинна міра об'єму сипких тіл.
 Четверик — чотирикутна дерев'яна або кам'яна будівля.
 Четверик — четверо коней в одній упряжці, четвірка.
 Четверик — вила з чотирма зубами.